Shape puede referirse:

 a Shape, una de las canciones de Angels with Dirty Faces, segundo álbum de estudio de Sugababes;
 a la abreviatura SHAPE, del inglés Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa.